Иван Васильевич Титков (15 октября 1905, село Пичкиряево, Спасская волость, Томский уезд, Томская губерния — 1993, Новосибирск) — советский и российский живописец и график, народный художник РСФСР.

Биография 
Иван Титков родился 15 октября 1905 года в селе Пичкиряево Спасской волости (Томский уезд, Томская губерния. В 1915—1938 годах жил в Камне-на-Оби Алтайского края.

В становлении художественной индивидуальности И. Титкова большую роль сыграли его учителя художник-реалист К. М. Чукалов, Ю. К. Куртуков. В 1926—1929 годах учился в Омском художественно-промышленном техникуме имени Врубеля. С 1933 года — член Союза художников СССР (позже Союз художников России). В 1938 году переехал в Новосибирск.

Проходил повышение квалификации в стенах Академии художеств в Ленинграде.

Прошёл всю Великую Отечественную войну, был на фронте с июля 1941 по 1945 год. Служил артиллеристом-разведчиком штаба 117 гаубичной артиллерийской бригады. Войну закончил в звании старшины.

Творчество 
Работы художника находятся в Третьяковской галерее, Новосибирском государственном художественном музее и Государственном музее изобразительных искусств Алтайского края в Барнауле.

Умер в 1993 году в Новосибирске. В 2000 году был признан «Гражданином XX века Новосибирской области».

Семья 
 Брат — художник Василий Васильевич Титков
 Жена - первый директор Новосибирского театрального училища Сороко Софья Болеславовна
 Дочь — театральный режиссёр и педагог Элеонора Ивановна Титкова (1941—2016), заслуженный деятель искусств России

Память 
В честь художника названа одна из улиц в Кировском районе Новосибирска.

Награды и премии 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1956).
 Народный художник РСФСР (1981).
 Два ордена Красной звезды (1942, 1945).
 Орден Отечественной войны I степени (1985)
 медали «За боевые заслуги» (1942), «За оборону Москвы», 
 Ордена Ленина (1985), «Трудового Красного Знамени», «Знак Почёта».
 Признан «Гражданином XX века Новосибирской области» (31.12.2000).
 Его именем названа улица в г.Новосибирске (улица Ивана Титкова)

Примечания

Литература 
 Титков И. В. Каталог выставки произведений народного художника РСФСР Титкова Ивана Васильевича, посвященной 75-летию со дня рождения 55-летию творческой и общественной деятельности / Предисл. М. Клименко. – Новосибирск, 1981. – 15 с. : ил.
 Титков И. В. Моя Сибирь : [Альбом-книга]. – М. : Изобраз. искусство, 1973. – 111 с. : ил.
 Титков И. Этого забыть нельзя // Сов. Сибирь. – 1991. – 2 янв. – С. 5 : ил.
 Титков И. Люблю людей труда // Сов. Сибирь. – 1987. – 4 окт. – С. 2.
 Титков И. Встать всем миром // Художник. – 1986. – № 12. – С. 11 : ил.
 Титков И. За Родину! // Сов. Сибирь. – 1984. – 26 дек. – С. 3 : ил.
 Коптелов А. Всегда в строю // Наши земляки : Очерки о передовых людях Новосибирска. – Новосибирск, 1951. – С. 225–237.
 Варакин А. Воин-художник // Сибиряки-гвардейцы. – Новосибирск, 1942. – С. 125 – 130 : ил.
 Токарев В. ...И дыхание эпохи // Сов.Сибирь. – 1992. – 5 дек. – С. 3 : портр.
 Клименко М. Верность правде // Сов. Сибирь. – 1987. – 4 июня. – С. 4 : ил.
 Маточкин Е. Сибирью призванный // Сов. Сибирь. – 1986. – 15 мая. – С. 3.
 Бортникова Т. Воспел Сибирь // Правда. – 1985. – 17 дек. – С. 6.
 Клименко М. Звучание палитры : К 80-летию нар. худож. РСФСР И. В. Титкова // Веч. Новосибирск. – 1985. – 15 окт. – С. 3 : портр.
 Смердов А. «Хоть этот срок негадан и непрошен...» : [Стихи, посвящ. И. В. Титкову] // Смердов А. Избранное. – М., 1986. – С. 193.
 Ильина К. С. Титков Иван Васильевич // Новосибирск : Энцикл. – Новосибирск, 2003. – С. 870.

Ссылки 
 
 
 

Художники Новосибирска